Классификация Библиотеки Конгресса США (КБК)
 Коды бюджетной классификации
 Коэффициент биоконцентрирования
 Килобеккерель (кБк)
 Картонно-бумажный комбинат